

Radha Krishna Temple, или Rādhā Kṛṣṇa Temple, — британский музыкальный ансамбль, состоявший из кришнаитов-учеников Бхактиведанты Свами Прабхупады. Группа просуществовала в период с 1969 по 1971 год, выпустив за это время на лейбле Apple Records два хит-сингла («Hare Krishna Mantra» и «Govinda») и альбом санскритских мантр и вайшнавских бхаджанов The Radha Krsna Temple. Продюсером группы был Джордж Харрисон, а аранжировщиком — Мукунда Даса. В результате коммерческого успеха сингла «Hare Krishna Mantra» (поднявшегося до 12-го места в UK Singles Chart), группа четыре раза исполнила эту песню в популярной музыкальной телепередаче Top of the Pops.

Состав 
 Йогешвара Даса — фисгармония, вокал.
 Тамала Кришна Даса — бансури.
 Мукунда Даса — мриданга.
 Ямуна Даси — вокал.
 Харивиласа Даса — уд, вокал.
 Дживананда Даса — вокал.
 Лилавати Даси — вокал.

Примечания

Дискография

Альбомы

Синглы

Литература

Ссылки 
 
 Альбом The Radha Krsna Temple  на официальном сайте Apple Records

Музыкальные коллективы Международного общества сознания Кришны
Индуистские музыкальные исполнители
Джордж Харрисон
Музыкальные коллективы Великобритании
История Международного общества сознания Кришны